Adam Chambers peut désigner :

 Adam Chambers, homme politique canadien en Ontario ;
  (né en 1980), joueur anglais de football.